

Patronymie
 Mark Rakita (1947- ) est un escrimeur soviétique pratiquant le sabre.

Toponymie
Rakita est un toponyme qui peut désigner :
Rakita, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Rakita, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot.